

Ойл-Крік Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Ойл-Крік Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія